Stagl ist der Familienname folgender Personen:

 Gerold Stagl (* 1960), österreichischer Politiker (SPÖ), Bürgermeister von Rust
 Justin Stagl (* 1941), österreichischer Soziologe
 Sigrid Stagl (* 1968), österreichische Ökonomin und Hochschullehrerin